Lepilemur randrianasoloi — вид лемуров из семейства Лепилемуровые. Эндемик Мадагаскара.

Классификация 
Изначально видовым названием было Lepilemur randriansoli, однако в 2009 году оно было изменено на Lepilemur randrianasoloi.

Описание 
Длина тела от 49 до 56 см, из которых хвост составляет от 21 до 26 см.

Распространение 
Встречаются в западной части Мадагаскара, в частности в лесах в местечке Андрамасай, в национальном парке Бемараха и заповеднике Strict Nature Reserve в провинции Тулиара. Вероятно населяют всю область между реками Цирибихина на юге и Манамбулу на севере. Плотность популяции оценивается примерно в 2200 особей на км2.

Статус популяции 
Международный союз охраны природы присвоил этому виду охранный статус «В опасности» (). Основные угрозы популяции — охота и вырубка лесов.

См. также 
 Список млекопитающих Мадагаскара

Примечания

Литература 
 Louis, E. E., Jr., Engberg, S. E., Lei, R., Geng, H., Sommer, J. A., Randriamampionona, R., Randriamanana, J. C., Zaonarivelo, J. R., Andriantompohavana, R., Randria, G., Prosper, Ramaromilanto, B., Rakotoarisoa, G., Rooney, A. & Brenneman, R. A. 2006. Molecular and morphological analyses of the sportive lemurs (family Megaladapidae: genus Lepilemur) reveals 11 previously unrecognized species. // Special Publications, Museum of Texas Tech University 49:1-47.

Животные, описанные в 2006 году
Лемурообразные
Млекопитающие Мадагаскара
Эндемики Мадагаскара